

Belangenvereniging 
 Sociale Verzekeringsbank, een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland, uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid
 Studentenvakbeweging (Nederland), een voormalige Nederlandse studentenvakbond
 Studenten Vakbeweging (België), een voormalige Belgische studentenorganisatie die aan de oorsprong van de Partij van de Arbeid van België ligt
 Sauna Vereniging België, een beroepsvereniging van sauna's en thermen
 Surinaamse Voetbal Bond

Commercieel bedrijf of merk 
 Silicon Valley Bank, een Amerikaanse handelsbank
 Sociale Verzekeringsbank (Curaçao), een verzekeringsinstelling op Curaçao
 Sociale Verzekeringsbank (Aruba), een verzekeringsinstelling op Aruba
 Salzburger Verkehrsbetriebe, een Oostenrijkse openbaarvervoersmaatschappij in Salzburg

Overige 
 SV Blerick, een voetbalvereniging uit Blerick
 de IATA-van de luchthaven van Sambava (Madagaskar)